Ле-Канне́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 140 км на схід від Марселя, 25 км на південний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 21522 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 44745,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Особистості, пов'язані з містом 
 П'єр Боннар (1867-1947) — художник, який тут помер. У місті є його музей.
 Рішар Гальяно (1950) — акордеоніст, що тут народився.

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Канне на сайті французького Національного інституту географії
 Історія Минуле Ле-Канне
 [ Розташування муніципалітету Ле-Канне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Приморські Альпи
Французька Рив'єра